

Patronyme 

 Guy Demel (né en 1981), footballeur international ivoirien.
 Sam Demel (né en 1985), joueur américain de baseball.
 Walter Demel (né en 1935), fondeur allemand.

Voir aussi 
 Demel, une pâtisserie et un chocolatier à Vienne, en Autriche.